Salvadorense – abitanti di Salvador das Missões
Salvadorense – abitanti di Salvador do Sul